Benjamin Van Camp, Belgisch hematoloog, hoogleraar en universiteitsrector
 Bram Van Camp, Belgisch componist
 Camille van Camp, Belgisch kunstschilder
 Carl Van Camp, Belgisch bestuurder
 Gaston Van Camp, Belgisch schrijver
 Josephus Van Camp, Belgisch voetballer
 Karl Van Camp, Belgisch architect en redacteur
 Yoleen Van Camp, Belgisch politica

Zie ook 
 Camp (doorverwijspagina)

Nederlandse of Vlaamse achternaam